Лаймхаус может означать:

 Лаймхаус — район на востоке Лондона.
 Лаймхаус (станция) — железнодорожная станция.